В этой статье представлен список известных людей, умерших в 902 году.

См. также: :Категория:Умершие в 902 году

Март 
 Анскар I — 1-й маркграф Ивреи (891—902), родоначальник династии Анскаридов, также известной как Иврейская династия; дата смерти предположительна

Апрель 
 5 апреля — Аль-Мутадид Биллах — багдадский халиф из династии Аббасидов (892—902)

Май 
  — епископ Новары (895—902)

Июль 
 8 июля —  — бенедиктинский монах, учёный и педагог, святой римско-католической церкви.

Август 
 14 августа —  — военачальник халифа Аль-Мутадид Биллаха; казнён

Сентябрь 
 16 сентября —  — епископ Пассау (899—902)

Октябрь 
 23 октября — Ибрахим II ибн Ахмед — эмир Ифрикии из династии Аглабидов (875—902)

Декабрь 
 5 декабря — Эльсвита — королева-консорт Уэссекса (871—899), жена Альфреда Великого
 13 декабря —
 Эохрик — король Восточной Англии (890—902); убит в сражении при Хольме (Западный Йоркшир)
 Этельвольд Этелинг — сын короля Уэссекса Этельреда I, король Йорка; убит в сражении при Хольме (Западный Йоркшир)
 16 декабря —  — канцлер Китая (902)

Точная дата смерти неизвестна 
 Амр ибн Лейс — малик Систана из династии Саффаридов (878—901); убит
  — китайский офицер, приёмный сын Ван Цзяня, казнён им как изменник
  — епископ Миндена (886—902)
 Ли Цуньсинь — китайский генерал
  (72) — китайский буддистский учитель
  — карматский лидер

См. также 
 Список умерших в 901 году
 Список умерших в 903 году

0902
Умершие в 902 году